Richard Lang peut désigner :
 Richard Lang (1939-1997), un réalisateur américain ;
 Richard Lang (né en 1956), un programmeur anglais ;
 Richard Lang (né en 1989), un coureur cycliste australien.